Jimmy Connors e Ilie Năstase hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (terzo turno)
 Juan Gisbert /  Manuel Orantes (terzo turno)
 Bob Lutz /  Stan Smith (primo turno)
 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (terzo turno)

 Assente
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (primo turno)
 Jimmy Connors /  Ilie Năstase (Campioni)
 Vitas Gerulaitis /  Sandy Mayer (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1975